EPH steht für:
 Edema – Proteinurie – Hypertension; EPH-Gestose, siehe Präeklampsie 
 Eicosapentaensäure
 den Brief des Paulus an die Epheser
 Abkürzung für das tschechische Unternehmen Energetický a Průmyslový Holding
 Die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe

Siehe auch
 Epha

EPH